Kabinett Wekerle steht für:

 Kabinett Wekerle I, Regierung des Königreichs Ungarn von 1892 bis 1895
 Kabinett Wekerle II, Regierung des Königreichs Ungarn von 1906 bis 1910
 Kabinett Wekerle III